El Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA) es una agrupación industrial, creada en 1997, integrada por las empresas del Sector de Automoción de Galicia para posibilitar el desarrollo de proyectos de carácter cooperativo orientados a la mejora competitiva.

El Cluster agrupa a 106 compañías, ya que cuenta entre sus miembros con el Centro de Vigo de PSA Peugeot Citroën, Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), además de 104 empresas de componentes y de la cadena auxiliar de automoción de la comunidad gallega.

El modelo de cooperación de CEAGA cuenta con diferentes reconocimientos. A nivel nacional, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, MINETUR, otorgó la calificación de excelente a la Fundación CEAGA como Agrupación Empresarial Innovadora, tras valorar su Plan Estratégico. A nivel internacional, la Secretaria Europea de Evaluación de Clusters (ESCA) la ha acreditado como una de las 22 organizaciones cluster mejor gestionadas de toda Europa, convirtiéndose en el único Cluster de automoción de Europa en obtener la distinción “Gold Label”.

Referencias